Список млекопитающих, обитающих на территории Словении (южная Европа).

Из 91 указанных в таблице видов, 1, Monachus monachus, регионально пропавший, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 3 подверженные, 9 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Природа Словении
М